Cléville (Calvados)
 Cléville (Seine-Maritime)